Boban Babunski, ancien footballeur et entraîneur, né en 1968, père de David et Dorian Babunski.
 David Babunski, footballeur macédonien, né en 1994.
 Dorian Babunski, footballeur macédonien, né en 1996, frère de David Babunski.

Homonymie de patronyme macédonien